Lausegger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lausegger (1915–1966), österreichischer SS-Offizier
 Herta Maurer-Lausegger (* 1953), Sprachwissenschaftlerin, Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin und Filmproduzentin